Узбекистанская линия — линия Ташкентского метрополитена.
 Узбекистанская (станция метро) — ташкентская станция метро.